Ива́н Васи́льевич Ры́льский (урожд. Иван Васильевич Аполлонов; , д. Ламоново, Звенигородский уезд, Московская губерния — 29 декабря 1952, Москва) — русский и советский , , . Действительный член Академии архитектуры СССР, профессор, доктор архитектуры. Один из инициаторов создания в Москве музея архитектуры.

Биография 
Родился 1 (15 октября) 1876 года в семье крестьянина деревни Ламоново Звенигородского уезда Московской губернии Василия Аполлоновича Аполлонова, был усыновлён помещиком Рыльским. В 1894 году окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ). После окончания училища выполнял чертёжные работы у архитектора А. Н. Померанцева в период строительства Верхних Торговых рядов, под руководством С. У. Соловьёва принимал участие в проектировании церкви для имения Самариных в селе Васильевском Самарской губернии. В 1900 году получил звание классного художника архитектуры и был удостоен большой серебряной медали МУЖВЗ за проект церкви в национальных формах.

После 1900 года Рыльский совершил непродолжительную поездку в Европу, где под руководством Р. Ф. Мельцера работал над проектом павильонов России на Всемирной выставке в Париже. По возвращении в Россию отбыл краткосрочную воинскую повинность и поступил в Высшее художественное училище при Императорской Академии художеств. В 1903 году Рыльскому была присуждена золотая медаль имени Ржевской и Демидова за механику, которой он был удостоен за расчёт статически неопределимых ферм на примере ферм здания Верхних Торговых рядов. В 1904 году с отличем окончил курс Высшего художественного училища и получил звание художника-архитектора. В том же году в связи с началом русско-японской войны был мобилизован; проходил службу в Омске в качестве военного инженера. В 1906 −1907 годах был послан в пенсионерскую поездку сначала в Лондон, затем в Индию.

С 1909 года Рыльский являлся членом-корреспондентом, а с 1910 года — действительным членом Московского археологического общества; в 1913 году сменил И. П. Машкова секретаря Комиссии Общества по сохранению древних памятников. По поручению Общества осуществлял архитектурные обмеры Сухаревой башни, Крутицкого подворья, храмов села Коломенского и храма села Бесед, памятников архитектуры в Ростове, Звенигороде и Ярославле. В качестве представителя МАО осуществлял наблюдение за реставрацией Успенского собора, Храма Василия Блаженного, Троицкого собора Троице-Сергиевого монастыря и Крутицкого подворья. Вместе с И. Э. Грабарём и И. В. Жолтовским в 1910-х годах входил в городское жюри, которое проводило в Москве «конкурсы красоты фасадов» .

С 1907 года И. В. Рыльский работал преподавателем в МУЖВЗ; 1908 года преподавал архитектурное проектирование на женских строительных курсах архитектора Ф. Л. Контрима; с 1910-го — в Среднем строительном училище московских инженеров и педагогов. Параллельно общественной и преподавательской деятельности имел частную архитектурную практику в Москве. Помощником Рыльского некоторое время работал архитектор А. Ф. Карст.

Член Московского архитектурного общества с 1908 года, с 1920 года являлся заместителем Председателя Общества. В 1918 году входил в состав Комиссии по охране памятников искусства и старины Моссовета, а также в состав специальной Комиссии по созданию «архитектурно-художественного фонда» Республики. В апреле 1918 года был командирован Комиссией по охране памятников искусства и старины (удостоверение № 781 от 24 апреля 1918 г.) для осмотра исторических памятников в Ярославле, Костроме и Нижнем Новгороде. До 1926 года руководил реставрацией сооружений Московского Кремля. В 1925 году Рыльский стал председателем Комиссии по изучению архитектуры Архитектурной секции Государственной Академии Художественных наук (ГАХН), в 1927—1928 годах являлся заместителем председателя Совета по вопросам реставрации при Наркомпросе.

Преподавал в ВХУТЕМАСе, в котором с 1925 года являлся деканом архитектурного факультета, а с 1934 года заведовал учебной частью. При многочисленных реорганизациях института, сохранял
должность заведующего кафедрой архитектурного проектирования (1923—1951); с 1936 года — заместитель директора МАРХИ по учебной части. Также преподавал ещё в нескольких учебных заведениях — Практическом строительном политехникуме (1923—1924), Московском институте гражданских инженеров (1923—1925), Московском Высшем Техническом Училище (1918—1925). Среди учеников Рыльского — М. О. Барщ, М. П. Парусников и ряд других известных архитекторов.

В июне 1933 года И. В. Рыльский делал на заседании Правления Союза архитекторов доклад о необходимости организации в Москве музея архитектуры, по итогам которого был основан современный Государственный научно-исследовательский музей архитектуры им. А.В. Щусева. В 1939 году стал действительным членом Всесоюзной Академии архитектуры. В 1942 году стал во главе Комиссии Академии архитектуры СССР по восстановлению разрушенных во время войны памятников архитектуры. В 1940—1948 годах являлся председателем Учёного совета Управления по делам искусств при СНК РСФСР по реставрации памятников Музея-заповедника в бывшей Троице-Сергиевой Лавре в Загорске.

Жил в Москве по адресу Последний переулок, 26.

Умер 29 декабря 1952 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 3).

Работы 
 Проект росписи собора Александра Невского (1907, Москва, Миусская площадь), не сохранился;
 Доходный дом Ледницкого (1909—1910, Москва, Кривоникольский переулок, 8);
 Двухэтажные особняки Банзы и Германа в усадьбе Виноградово (1911—1912);
 Загородный дом Ледницкого (1911—1912, Виленская губерния);
 Дача Удина (1911—1912, Иваново);
 Туберкулёзный санаторий (1911—1912, Иваново);
 Загородный дом в имении Вогау по Савёловской железной дороге (1911—1912);
 Два загородных дома в подмосковном имении «Долгопрудная» (усадьба Виноградово) (1911—1913, Москва, Долгопрудная аллея);
 Дача Ф. Ф. Надлера (1913, Иваново);
 Высшие женские курсы (1913, Санкт-Петербург);
 Перестройка городской усадьбы Я. А. Рекка (1913, Москва, Большая Никитская улица, 56 стр. 2);
 Доходный дом, совместно с А. В. Ивановым (1914, Москва, Садовая-Спасская улица, 18);
 Доходный дом (1915, Москва, Трубниковский переулок, ?);
 Военный городок (клуб, летний театр, дом инвалидов, земская школа и реальное училище) (1915—1916, Старица);
 Реставрация Китайгородской стены, совместно с Н. В. Марковниковым, А. Ф. Мейснером, И. П. Машковым, И. Е. Бондаренко, С. К. Родионовым и др. (1919—1921, Москва), не сохранилась.
 Восстановление шатрика Беклемишевской башни (1920, Московский Кремль)

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени (7.12.1946)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Члены Московского архитектурного общества
Пенсионеры Императорской Академии художеств
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Академики Академии архитектуры СССР
Члены Московского археологического общества